

Patronyme 

 Alexander von Humboldt (1769-1859), naturaliste et explorateur allemand ;
 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), linguiste, fonctionnaire, diplomate, et philosophe allemand, frère aîné du précédent.
 Marie-Elisabeth von Humboldt (1741 - 1796), mère de précédents.

Géographie

Hydrologie 
 Courant de Humboldt, un courant de l’océan Pacifique.
 Humboldt, une rivière du Nevada à l’ouest des États-Unis.

Littoraux 
 Baie de Humboldt, une baie en Californie ;
 baie de Humboldt, l'ancien nom de la baie Yos Sudarso, dans la province indonésienne de Papouasie ;

Villes, municipalités et Comtés aux États-Unis 
 Humboldt, une municipalité du Dakota du Sud ;
 Humboldt, un village du comté de Coles dans l'Illinois ;
 Humboldt, une ville du comté de Humboldt, en Iowa ;
 Humboldt, une ville du Kansas ;
 Humboldt, une ville du Minnesota ;
 Humboldt, une ville du Nebraska ;
 Humboldt, une municipalité du Tennessee ;
 , trois comtés des États-Unis ;

Ville et circonscriptions au Canada 
 Humboldt, une ville de la Saskatchewan (Canada) ;
 Humboldt, une ancienne circonscription fédérale ;
 Humboldt, une ancienne circonscription provinciale.

Parcs 
Parc d'État de Humboldt Redwoods, un parc en Californie ;
 Humboldt Park, un parc public et le quartier environnant à Chicago ;

Points culminants 
 Pic Humboldt, le deuxième plus haut sommet du Venezuela ;
 mont Humboldt ou pic Humboldt, le deuxième plus haut point de Nouvelle-Calédonie ;

Glacier 
 Glacier de Humboldt, un glacier au Groenland.

Sciences de l'univers 
 (4877) Humboldt, un astéroïde ;
 Humboldt, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune nommé d’après Wilhelm von Humboldt.

Animaux 
 Calmar de Humboldt, un autre nom de l'encornet géant
 Manchot de Humboldt
 Lagotriche de Humboldt, un primate d’Amérique

Établissements d'enseignement 
 École Humboldt ou Humboldtschule, un lycée de Bad Homburg vor der Höhe nommés d’après les deux frères ;
 Université Humboldt de Berlin, une université nommée d’après Wilhelm von Humboldt qui l’a créée ;

Autres 
 
 Prix Humboldt, un prix de recherche allemand

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis